Каплуновський Андрій Васильович (1986—2015) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Каплуновський Володимир Павлович (1906—1969) — російський художник, кінорежисер, заслужений діяч мистецтв РРФСР, лауреат Державної премії СРСР (1947, 1950).